Superisligaen 2015-16, der som følge af et sponsorat fra Dansk Metal blev spillet under navnet Metal Ligaen, var den 56. sæson af den bedste danske ishockeyliga, og den var samtidig turneringen om det 59. danmarksmesterskab i ishockey for mænd. Turneringen havde, ligesom den foregående sæson, deltagelse af ti hold. Til gengæld var grundspillet blevet udvidet, så holdene fra og med denne sæson i stedet for en firedobbelt- spillede en femdobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav 45 grundspilskampe til hvert hold, og det var således ni kampe mere end sæsonen før. Fra grundspillet gik nr. 1-8 videre til slutspillet med kvartfinaler, semifinaler og finale, som alle blev spillet bedst af syv kampe, og en bronzekamp over to kampe. Dermed vendte man altså tilbage til formatet for sæsonen 2007-08 i Superisligaen.

Finalen var et opgør mellem grundspillets nr. 3 og 4, Esbjerg Energy og Herning Blue Fox, som mødtes i DM-finalen for første gang siden de to holds moderklubbers legendariske fem DM-finaler midt i 1990'erne. Mesterskabet blev vundet af Esbjerg Energy, som vandt finaleserien med 4-2, og som afgjorde serien ved at vinde finale nr. 6 med 3-2 efter sudden death i Herning den 19. april 2016, hvor Aaron Lee scorede det afgørende mål efter 10:49 i første overtidsperiode. Dermed vandt Esbjerg Energy mesterskabet for første gang, mens det var sjette DM-titel for moderklubben Esbjerg IK, der senest vandt titlen i sæsonen 2003-04.

Bronzemedaljerne blev vundet af Frederikshavn White Hawks, som i bronzeopgøret over to kampe samlet besejrede vinderen af grundspillet, SønderjyskE Ishockey, med 5−4. Det betød, at Frederikshavn White Hawks for tredje år i træk vandt DM-bronze, og dermed lykkedes det ikke for  SønderjyskE at vinde medaljer for 11. sæson i træk, hvilket ellers ville have tangeret Esbjerg IK's rekord fra perioden 1963-73.

Dale Mitchell fra Odense Bulldogs stod for en af sæsonens største endagspræstationer, da han scorede hele 10 point, 5 mål og 5 assists, i Odenses 13−0-sejr på hjemmebane over Aalborg Pirates den 5. februar 2016.

Hold 

Ligaen havde deltagelse af de samme 10 hold som i den foregående sæson. Eneste ændring var at Unibet Stars Gentofte denne sæson stillede op under navnet Gentofte Stars.

Stillinger og resultater

Grundspil 

De ti hold spillede en femdobbelt turnering alle-mod-alle, hvilket gav 45 kampe til hvert hold. De fem lavest placerede hold fra den foregående sæson havde 23 hjemmekampe, mens de øvrige fem hold måtte nøjes med 22 hjemmekampe.

Der blev uddelt point efter IIHF's trepointsystem:
 Sejr i ordinær spilletid gav 3 point.
 Sejr i forlænget spilletid eller straffeslagskonkurrence gav 2 point.
 Nederlag i forlænget spilletid eller straffeslagskonkurrence gav 1 point.
 Nederlag i ordinær spilletid gav 0 point.

Grundspillet blev vundet af SønderjyskE Ishockey, der opnåede 93 point – ét point mere end Frederikshavn White Hawks. De otte bedst placerede hold gik videre til kvartfinalerne i slutspillet.

Kampe

Slutspil 

Slutspillet havde deltagelse af de otte bedste hold i grundspillet og afvikledes som en cupturnering, hvor alle opgør blev spillet bedst af syv kampe, bortset fra bronzekampen. Kampene i slutspillet blev afviklet på tirsdage, fredage og søndage, og kvartfinaleserierne startede fredag den 4. marts 2016. Semifinaleserierne begyndte tirsdag den 22. marts, mens finaleserien blev spillet fra fredag den 8. april.

Kvartfinaler 

De fire bedst placerede hold i grundspillet valgte i seedningsrækkefølge selv deres modstandere i kvartfinalerne blandt de hold, der sluttede grundspillet på 5.- til 8.-pladsen. Vinderen af grundspillet, de forsvarende mestre fra SønderjyskE Ishockey, var førstevælger og valgte grundspillets nr. 8, Aalborg Pirates, som kvartfinalemodstander. Derefter valgte Frederikshavn White Hawks holdet, der sluttede grundspillet på sjettepladsen, Rungsted Ishockey. Esbjerg Energy havde tredjevalget og valgte Rødovre Mighty Bulls som modstander, hvilket efterlod Odense Bulldogs som modstander til grundspillets nr. 4, Herning Blue Fox.

Semifinaler 

Det højst seedede af de tilbageværende hold valgte selv sin modstander i semifinalerne blandt de to lavest seedede tilbageværende hold. Dvs. at SønderjyskE Ishockey som førsteseedet havde muligheden for at vælge mellem Esbjerg Energy og Herning Blue Fox, og sønderjyderne valgte Esbjerg som modstander. Det betød, at den ene semifinale blev en gentagelse af finalen fra den foregående sæson, mens den anden semifinale blev et opgør mellem Frederikshavn White Hawks og Herning Blue Fox.

Bronzekamp 

Kampen om bronzemedaljerne var et opgør mellem de to tabende semifinalister og afvikledes i form af to kampe, hvor den samlede målscore afgjorde opgøret.

Finale

Hædersbevisninger

Månedens spiller 

Månedens spiller i Metal Ligaen modtog som præmie et ur sponsoreret af Tissot.

Se også 
 Divisionen 2015-16
 Metal Cup 2015-16

Kilder / eksterne henvisninger 
Metal Ligaen
Danmarks Ishockey Union

Noter 

Sæsoner i Superisligaen
Ishockey i 2015
Ishockey i 2016